Corinne Bailey Rae — дебютный студийный альбом английской певицы и автора песен Корин Бэйли Рэй, вышедший 24 февраля 2006 года на EMI в Ирландии и Соединённом Королевстве, а в континентальной Европе 3 марта 2006 года. Альбом дебютировал под номером один и в британском чарте альбомов, и в R&B Albums Chart, с продажами 739 000 копий за первый год. Он стал одним из самых продаваемых альбомов в Великобритании, а также был продан в количестве 1,9 миллиона копий в Соединённых Штатах, и более 4-х миллионов копий по всему миру. Альбом Corinne Bailey Rae стал сорок девятым по продажам за первое десятилетие 2000-х годов.

Список композиций

Британское издание / Мировое издание

Чарты

Чарты недели

Чарты года

Примечания 

Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы EMI Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний